Новосельское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новосельское — село в Атбасарском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новосельское — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Новосельское — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Новосельское — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Новосельское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Новосельское — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Новосельское — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Новосельское — село в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Новосельское — село в Далматовском районе Курганской области.
 Новосельское — село в Спасском районе Приморского края.
 Новосельское — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Новосельское — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Новосельское — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Новосельское — название села Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечни с 1944 по 1957 год.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новосельское — село в Черноморском районе.
 Новосельское — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Новосельское — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Новосельское — село в Ренийском районе Одесской области.
 Новосельское — село в Лебединском районе Сумской области.

См. также 
 Новосельское сельское поселение
 Новосельский